Nawdm steht für
 Nawdm (Ethnie)
 Nawdm (Sprache)